Легенда о рыцаре (фильм) - производство США, 2003 год
 Легенда о рыцаре (мультфильм, 2003) (:en:El Cid: The Legend) - производство Испания (главный герой эль Сид)
 Легенда о рыцаре (мультфильм, 2007) (Legend of Swordsman) - производство Тайвань
 Легенда о сэре Гавейне и зелёном рыцаре
 King’s Bounty. Легенда о рыцаре